Johann von Hohenzollern ist der Name folgender Personen:

 Johann von Hohenzollern-Sigmaringen (1578–1638), Graf und Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen, siehe Johann (Hohenzollern-Sigmaringen)
 Johann Christoph von Hohenzollern-Haigerloch (1586–1620), Graf von Hohenzollern-Haigerloch, siehe Johann Christoph (Hohenzollern-Haigerloch)
 Johann Georg von Hohenzollern-Hechingen (1577–1623), Fürst von Hohenzollern-Hechingen, siehe Johann Georg (Hohenzollern-Hechingen)
 Johann Georg von Hohenzollern (1932–2016), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Johanna von Hohenzollern